Molekulska formula -{CKNO}- se može odnositi na:

 Kalijum cijanat
 Kalijum fulminat